Чатемський альбатрос (Thalassarche eremita) — морський птах середнього розміру родини альбатросових (Diomedeidae).
 Чатемський кака (лат. Nestor chathamensis) — вид вимерлих папуг з роду несторів.